Libby, a Lost című sorozat szereplője
 Amerikai Egyesült Államok
 Libby (Minnesota)
 Libby (Montana)
 Libby (Oregon)